Духовщи́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на севере Смоленской области России.

Административный центр — город Духовщина. Крупнейший населённый пункт — пгт Озёрный.

География 
Территориально район граничит: на севере с Тверской областью, на западе с Демидовским районом, на юго-западе со Смоленским районом, на юге с Кардымовским районом, на юго-востоке с Ярцевским районом, на востоке с Холм-Жирковскими районами Смоленской области. Площадь района — 2610 км².

Большая часть района находится на Духовщинской возвышенности, которая является водоразделом бассейнов рек Западной Двины и Днепра. На территории района находятся истоки рек Дражня и Хмость. В северной части рельеф понижается и здесь расположены крупнейшие болота области: Свитский и Вервижский мох.

Озёра: Велисто и Мохнач. Почвы в районе дерново-подзолистые, на севере и в центральной части — средне- и сильноподзолистые. Леса занимают 54,2 % территории. На территории района находится часть национального парка Смоленское поозёрье, с уникальными озёрами и коренными лесами.

История 
Духовщинский (тогда — Духовской) уезд был создан в 1777 году в результате переноса уездного центра из села Каспли в Духовщину (в этом же году Духовщина преобразована в город). В 1796 году уезд был упразднён, в 1802 году создан вновь. В 1925 году центр Духовщинского уезда переведен в с. Ярцево, уезд переименован в Ярцевский. В существующем виде район образован в 1929 году на территории бывших Духовщинского и Поречского уездов. 21 августа 1961 года к Духовщинскому району был присоединён Пречистенский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Духовщина и пгт Озёрный) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 5 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 3 сельских поселения:

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года были упразднены: Бересневское сельское поселение (включено в Булгаковское сельское поселение); Бабинское сельское поселение (включено в Третьяковское сельское поселение); Добринское сельское поселение (включено в Пречистенское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Духовщинский район входят 230 населённых пунктов, в том числе 2 городских населённых пункта (город Духовщина и посёлок городского типа Озёрный) и 228 сельских населённых пунктов.
Упразднённые населенные пункты:

 2001 г. - Редня;
 2010 г. - Кошелево, Пашково, Савкино;
 2017 г. - Верешковичи-2

Экономика 
Преобладает сельское хозяйство, специализирующееся на мясомолочном животноводстве, льноводстве. Промышленность: производство электроэнергии — Смоленская ГРЭС в п. Озёрный, льнозаводы в Духовщине и селе Пречистом.

Автобус Озерный - Смоленск

Социальная сфера 
В районе три средних и пять основных школ, три детских сада, две больницы, 22 городских и сельских библиотеки, Кинотеатр «Заря», Духовщинский районный историко-художественный музей, Духовщинская детская музыкальная школа, Озерненская детская школа искусств, Районный Дом культуры, Центр культурного развития «Энергетик», 17 сельских Домов культуры.

Русская православная церковь 
Храм Рождества Богородицы в посёлке Озерный.

Достопримечательности и культура 
 Национальный парк Смоленское поозёрье.
 Памятник Соловьёву В. А. (открыт 28 августа 2008) — памятник Герою Советского Союза, погибшему в районе деревни Жуково 28 августа 1943, закрыв собой огневую точку противника.

Люди связанные с районом

Известные личности 
 Поляков, Пётр Семёнович — командующий корпусом (деревня Грязнаки)
 Шацкий, Станислав Теофилович — известный педагог, уроженец с. Воронино.

Герои Советского Союза 
 Богданов, Пётр Моисеевич (деревня Еханово)
 Григорьев, Дмитрий Петрович (деревня Вымец)
 Корольков, Иван Федорович (деревня Митьково)
 Кузьмин, Фёдор Борисович (деревня Головицы)
 Лозаненко, Константин Фролович (деревня Степаново)
 Матюнин, Михаил Григорьевич (деревня Боярщина Нижняя)
 Николаев, Владимир Романович (деревня Дмитрово)
 Павлов, Антон Гаврилович (деревня Фалисы)

Полные кавалеры ордена Славы 
 Брунчуков, Степан Васильевич (деревня Купринка)
 Силаев, Пётр Михайлович (деревня Кошелево)

Герои Социалистического Труда 
 Алфимцева, Нина Никоноровна (деревня Безносиково)
 Анищенков, Николай Иванович (поселок Манино)
 Антипкин, Петр Андреевич (деревня Мужицкое)
 Марусев, Иван Тимофеевич (деревня Попково)
 Смирнов, Тимофей Егорович (деревня Титово)

Полный кавалер ордена Трудовой Славы 
 Лавнюженкова, Елена Александровна  (30.09.1935 — ?) — полный кавалер ордена Трудовой Славы из деревни Тахаево.

Примечания

Ссылки 

 Памятники архитектуры Духовщинского района
 Энциклопедия Смоленской области